Tolmatsjovo (oblast Leningrad) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Leningrad
 Tolmatsjovo (selsovjet Brezjnevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tolmatsjovo (selsovjet Lebjazjenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tolmatsjovo (oblast Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Tolmatsjovo (oblast Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Tolmatsjovo (oblast Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Tolmatsjovo (oblast Sverdlovsk) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk
 Tolmatsjovo (oblast Tomsk) - dorp in de Russische oblast Tomsk
 Tolmatsjovo (oblast Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir